Sigríður ist ein weiblicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Sigríður ist eine moderne isländische Variante des Namens des altnordischen Namens Sigríðr, was sich auf *Sigfríðr zurückführen lässt. Letzteres lässt sich zerlegen in SIG mit der Bedeutung Sieg und FRÍÐ mit der Hauptbedeutung schön.

In Island war der Name Sigríður im Jahr 2012 der dritthäufigste weibliche Vorname nach Guðrún und Anna.

Varianten 
Im deutschsprachigen Raum ist die Variante Sigrid anzutreffen, siehe dort zu weiteren Varianten.

Namensträger 
 Sigríður Á. Andersen (* 1971), isländische Politikerin der Unabhängigkeitspartei
 Sigríður Hagalín (1926–1992), isländische Schauspielerin
 Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (* 1968), isländische Politikerin
 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (* 1952), isländische Politikerin und Autorin

Einzelnachweise 

Isländischer Personenname
Weiblicher Vorname